Ingersheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ingersheim, Haut-Rhin, kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Ingersheim, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,